Antoni van Leeuwenhoek – holenderski przedsiębiorca i przyrodnik
 (2766) Leeuwenhoek – jedna z planetoid